Darling puede referirse a:

Personas 
 Alistair Darling (1953), político británico.
 Chuck Darling (1933), jugador de baloncesto estadounidense.
 Clifford Darling (1922), gobernador general de Bahamas.
 Jane Darling (1980), actriz porno checa.
 Ralph Darling (1772-1858), gobernador de Nueva Gales del Sur.
 Wendy Darling, personaje de ficción de Peter Pan.

Autores de nombres científicos 
 Darling: Samuel Taylor Darling (1872- ).
 L.Darling: Louise Darling (fl 1940).
 R.B.Darling: Richard B. Darling.

Lugares 
 Darling Downs, región agrícola en las laderas occidentales de la Gran Cordillera Divisoria.
 Montes Darling, baja escarpe que atraviesa de norte a sur el territorio de Australia Occidental.
 Puerto Darling, localidad de Sídney.
 Río Darling, el río más largo de Australia.

En el arte 
 Darling, banda británica de finales de los 70.
 Oh! Darling, canción de los Beatles.
 Oh My Darling, Clementine, canción popular estadounidense.
 Darling, película británica de 1965 protagonizada por Julie Christie.
 Darling Lili, película estadounidense de 1970, dirigida por Blake Edwards.
 My Darling Clementine, titulada en español Pasión de los fuertes, película de John Ford de 1946.